Цена́ жи́зни:
 «Цена жизни» — драма Вл. И. Немировича-Данченко ().
 Фильмы
 «Цена жизни» — фильм Николая Тихонова (СССР, 1940).
 «Цена жизни» () — фильм Рене Кардона (Мексика, 1945).
 «Цена жизни» () — спагетти-вестерн Эухенио Мартина (Испания—Италия, 1966).
 «Цена жизни» () — фильм Стефано Реали (Италия, 1995).
 «Цена жизни» () — фильм Стэна Шофилда (США, 1997).
 «Цена жизни» () — фильм Самира Малкана (Индия, 1998).
 «Цена жизни» () — фильм Филипп Ле Гюэ (Франция, 2003).
 «Цена жизни» () — короткометражный фильм Ллойда Ньюсона (Великобритания, 2005).
 «Цена жизни» () — короткометражный фильм Джонатана Джоффа (Канада, 2005).
 Телесериалы
 «Цена жизни» () — режиссёр Рубен Григорян (Армения, 2008).
 «Цена жизни» () — режиссёр Нихат Дурак (Турция, 2009).
 «Цена жизни» — режиссёр Вадим Островский (Россия, 2013).